Fresh Horses — шестой студийный альбом американского кантри-певца Гарта Брукса, выпущенный 21 ноября 1995 года. Диск дебютировал на втором месте американского хит-парада Billboard 200, а также возглавил кантри-чарт Top Country Albums . В итоге он вошёл в десятку лучших дисков 1996 года в США и был сертифицирован как 8-кр. платиновый Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA). Два сингла с диска («She’s Every Woman» и «The Beaches of Cheyenne») возглавили хит-парад кантри-песен в США (Hot Country Songs).

Список композиций 
 «The Old Stuff» (Bryan Kennedy, Dan Roberts, Garth Brooks) — 4:12
 «Cowboys and Angels» (Kent Blazy, Kim Williams, Brooks) — 3:16
 «The Fever» (Steven Tyler, Joe Perry, Kennedy, Roberts) — 2:40
 «That Ol' Wind» (Leigh Reynolds, Brooks) — 5:22
 «Rollin'» (Harley Allen, Reynolds, Brooks) — 4:07
 «The Change» (Tony Arata, Wayne Tester) — 4:06
 «The Beaches of Cheyenne» (Roberts, Kennedy, Brooks) — 4:13
 «It's Midnight Cinderella» (Williams, Blazy, Brooks) — 2:23
 «She's Every Woman» (Victoria Shaw, Brooks) — 2:53
 «Ireland» (Stephanie Davis, Jenny Yates, Brooks) — 5:01

Участники записи 
 Mark Casstevens, Leigh Reynolds — акустическая гитара
 Chris Leuzinger, Gordon Kennedy — электрогитара
 Bruce Bouton — гитара
 Rob Hajacos, Jimmy Mattingly — скрипка
 Bobby Wood — фортепиано, орган, клавишные
 Mike Chapman — бас-гитара
 Milton Sledge — ударные, перкуссия
 Sam Bacco — перкуссия
 Trisha Yearwood, Susan Ashton — бэк-вокал

Позиции в чартах 
Fresh Horses дебютировал на 2-м месте в США (Billboard 200), став 7-м лучшим альбомом по итогам всего года, и достиг 1-го места в Top Country Albums, став там 6-м лидером Брукса кантри-чарта. В феврале 2020 года диск Fresh Horses был сертифицирован 8-кр. платиновым Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA) в США, а в Канаде стал 5-кр. платиновым. Золотой статус диск приобрёл в Великобритании.

Альбом

Годовые итоговые чарты

Продажи и сертификации

Синглы

Другие песни в чартах

Примечания 

Альбомы Гарта Брукса
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Кантри-альбомы